En Pologne, Olendry peut faire référence à : 

 Olendry, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Olendry, un village de la voïvodie de Łódź,
 Olendry, un village de la voïvodie de Podlachie.